Numele de familie Antonescu este destul de comun în România. Printre cei mai cunoscuți purtători ai acestui nume sunt:
 Andreea Antonescu, cântăreață română.
 Crin Antonescu, istoric și politician român.
 Ilie Antonescu, general român.
 Ion Antonescu, mareșal, prim-ministru și Conducător al statului român în Al Doilea Război Mondial (1940 - 1944), criminal de război. 
 Mihai Antonescu, criminal de război, viceprim-ministru și ministru de externe în Al Doilea Război Mondial. 
 Petre Antonescu (general) 
 Petre Antonescu, arhitect și sculptor.
 Victor Antonescu (regizor), regizor de film , animator , scenograf și scenarist român de filme de animație.
 Victor Antonescu, ministru de finanțe.

Vezi și 
 Listă de nume românești - litera A
 Antonești (dezambiguizare)
 Antonov (dezambiguizare)
 Anton
 Antonia
 Antonie
 Antoniu

Nume de familie românești